Oebbecke ist der Familienname folgender Personen:

 Janbernd Oebbecke (* 1950), deutscher Rechts- und Verwaltungswissenschaftler
 Konrad Oebbecke (1853–1932), deutscher Mineraloge und Geologe